Алекса́ндр Миха́йлович Дунае́вский (; 12 декабря 1909, Полтава, Украина — 18 января 1985, Москва) — украинский советский писатель и журналист, военный корреспондент. 

Член Союза писателей СССР с 1966 года. Автор документальных повестей в жанре литературного поиска, из которых наиболее популярная «Иду за Гашеком» выдержала при жизни автора четыре издания.

Биография

Начало пути 
Александр Дунаевский родился в Полтаве. В 1929 году начал журналистскую деятельность в окружной газете «Большевик Полтавщины». Вместе с ним в редакции работал будущий украинский писатель-сатирик Александр Ковинька.

Затем работал секретарём редакции районной газеты «Правда Змиевщины». Далее около 15 лет проработал корреспондентом газеты «Правда».

Военный корреспондент 
Во время Великой Отечественной войны капитан третьего ранга Дунаевский был корреспондентом «Правды» по Карельскому фронту и Северному флоту. Генерал-майор Андрей Бескоровайный в книге мемуаров «И в сердце каждом отзовётся» (Москва, 1990) вспоминает:

Александр Дунаевский покинул Заполярье в конце 1942 года. Руководство газеты направило его в самую горячую точку войны — на сталинградское направление. Статьи и корреспонденции Дунаевского о мужестве и героизме сражавшихся там советских воинов регулярно появлялись на страницах «Правды».

1 февраля 1943 года в «Правде» были напечатаны два материала о том, как под Сталинградом сдавались в плен немецкие генералы: «Генералы сдаются в плен» Дунаевского и «Сталинград сегодня» Григоренко. Как отметил в дневнике Лазарь Бронтман, «в первом из них генерал фамильярно и панибратски беседует с полковником нашим, взявшим его в плен, во втором — наши пригласили генерала на вечер художественной самодеятельности. Шум — гигантский. т. Сталин прочёл и возмутился, назвал это либерально-заискивающим отношением к иностранцам, в том числе, — к врагам, назвав это „рабская психология“». 5 февраля редакция «Правды» получила постановление ЦК ВКП(б), в котором «помещение этих материалов расценено, как грубая политическая ошибка, указано, что это свидетельствует о притуплении чувства партийности у работников редакции. Постановлением Дунаевский и Григоренко сняты с военкоров, как не отвечающие своему назначению».

Послевоенная жизнь 
Весной 1946 года Дунаевский возглавил в «Правде» созданный отдел выездных редакций и массовой работы, перед которым ставилась задача — возродить рабселькоровское движение.

Некоторое время (до 1966 года) Дунаевский возглавлял в Москве профком литераторов при издательстве «Советский писатель». В 1966 принят в Союз писателей.

Умер в Москве в 1985 году.

Интересные факты 
Александра Михайловича часто путали с композитором Исааком Осиповичем Дунаевским. По воспоминаниям Андрея Бескоровайного, однажды комиссару 205-го стрелкового полка Иванникову, отличившемуся в боях, позвонили из штаба: «К вам едет Дунаевский». Комиссар распорядился освободить землянку для размещения артистов, поставить палатки, приготовить ужин на двадцать персон. Вскоре перед комиссаром предстал один-единственный среднего роста мужчина в полушубке и ушанке, который оказался специальным корреспондентом «Правды» Александром Дунаевским.

Творчество

Начальный этап 
Первая книжка Александра Дунаевского — «Надежда Кошик» — вышла в 1947 году. Она рассказывает о комсомолке, звеньевой колхоза имени XVII партсъезда Верхнеднепровского района Днепропетровской области, удостоенной в 1947 году звания Героя Социалистического Труда за высокие урожаи кукурузы.

Далее увидели свет «Девушка с золотой медалью», «Призвание», «С кинопередвижкой по сёлам», «Ливенский клад» (очерки о людях и делах одного племрассадника; Государственное издательство сельскохозяйственной литература, 1956), «Жизнь возьмет своё». Некоторые из этих книг были переведены на иностранные языки и изданы за рубежом.

Литературный поиск 
Александр Дунаевский наиболее известен как автор документальных повестей в жанре литературного поиска об участниках гражданской войны в России из разных стран — Фридрихе Платтене, Ярославе Гашеке, Жанне Лябурб, Карое Лигети, Олеко Дундиче, Гайке Бжишкяне и др. Часто эти повести дополнялись автором и переиздавались:

 Новогрудский Г., Дунаевский А. Товарищи китайские бойцы. — М., 1959. В книге собраны воспоминания об участии китайцев на всех фронтах гражданской войны в России.
 Олеко Дундич. — М.: Воениздат, 1960. — 143 с.
 Новогрудский Г., Дунаевский А. По следам Пау: История одного литературного поиска. — М.: Воениздат, 1962. — 248 с. Это переработанное и дополненное издание документальной повести «Товарищи китайские бойцы». Писатели в архивах строка за строкой проследили путь легендарного Пау — командира китайского батальона.
 Иду за Гашеком. — М.: Воениздат, 1963. — 152 с.
 По следам Гая: Документальная повесть. — Ереван: Айастан, 1966. — 238 с.
 Платтен известный и неизвестный: Документальная повесть. — М.: Воениздат, 1974. — 248 с.
 По следам Гая. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1975. — 272 с.
 Жанна Лябурб — знакомая и незнакомая. — М.: Политиздат, 1976. —167 с.
 Подлинная история Кароя Лигети. Иду за Гашеком. Красный Дундич: Документальные повести. — М.: Воениздат, 1978. — 368 с.
 Жанна Лябурб — знакомая и незнакомая: Документальная повесть. — 2-е издание, дополненное. — М.: Политиздат, 1982. — 254 с.
 Иду за Гашеком: Документальная повесть. — 4-е издание, дополненное. — М.: Советская Россия, 1983.
 Олеко Дундич: Документальная повесть. — Кишинев: Картя молдовеняскэ, 1987. — 158 с.
 По следам Гая: [Повесть о герое гражданской войны] / [Пер. Т. Авазов; Вступ. ст. А. Микояна; Худож. Т. Жирнов]. — Ташкент: Еш гвардия, 1987. — 301 с.

Ираклий Андроников, размышляя о жанре научного поиска, писал: «Александр Дунаевский рассказывает, как он шёл по следам героев гражданской войны в России — чеха Ярослава Гашека, венгра Кароя Лигети, как посещал места, где они воевали, расспрашивал очевидцев, разыскивал документы, вчитывался в столбцы военных газет того времени. Поэтому приобщим к новому жанру и его книги — „Иду за Гашеком“, „Подлинная история Кароя Лигети“, „По следам Гая“…»

В частности, работая над документальной повестью о Фридрихе Платтене, Дунаевский более десяти лет вёл поиски в архивах и учреждениях Москвы, Ленинграда, Киева, Каменца-Подольского, Риги, Вильнюса, Швейцарии и др. Он обнаружил или расшифровал целый ряд неизвестных или малоизвестных важных событий и фактов из жизни Платтена и Ленина.

Повесть «Иду за Гашеком» печатала на своих страницах газета «Руде право» — орган ЦК Коммунистической партии Чехословакии.

О Великой Отечественной 
Событиям Великой Отечественной войны Дунаевский посвятил книгу:
 Дни и ночи Мурманска: По следам военных записок. — М.: Воениздат, 1985. — 223 с.

Предварительно «Дни и ночи Мурманска» были опукликованы в журнале «Звезда» — в № 6 за 1980 год. В следующем году — тоже в № 6 — журнал вместил отклики на это произведение Дунаевского.

В 1981 году в Государственном архиве Мурманской области образована коллекция документов ветеранов войны, участников обороны Заполярья. В этой коллекции, в частности, собраны рукописи и фотокопии статей военного корреспондента газеты «Правда» в Заполярье Александра Дунаевского, главы из его документальной повести «Дни и ночи Мурманска», рецензии и отклики читателей на книгу.

Примечания

Литература 
 Штих М. По следам Гашека. (О документальной повести Александра Дунаевского «Иду за Гашеком») // Знамя. — 1963. — № 6.
 Локшин В. Заслуживает доброго слова. (О документальной повести Александра Дунаевского «По следам Гая») // Знамя. — 1966. — № 7.
 Камов Борис. А. Дунаевский. Жанна Лябурб, знакомая и незнакомая: Среди книг // Звезда. — 1976. — № 8.
 Пикач Анатолий. Автор — история: [О творчестве А. Дунаевского] // Звезда. — 1977. — № 11. — С. 201—210.
 Ещё одна страница из летописи Великой Отечественной: [Отклики на «Дни и ночи Мурманска» А. Дунаевского] // Звезда. — 1981. — № 6.
 Дунаевский Александр Михайлович // Шмаков, Александр Андреевич, Шмакова, Татьяна Александровна. Урал литературный : Крат. биобиблиогр. слов. / А. А. Шмаков, Т. А. Шмакова. — Челябинск :  Южно-Уральское книжное издательство, 1988. — 366 с.  — С. 95. — ISBN 5-7688-0264-9 
 Дунаєвський Олександр Михайлович // Пащук І. Г. Літературно-краєзнавча енциклопедія Рівненщини. — Рівне: Волинські обереги, 2005. — С. 60.

Ссылки 
 Их призвала революция: Среди книг // Метростроевец. — 1979. — 3 июня. — № 62 (10789)
 Журналисты войн начала двадцатого века

Русские писатели XX века
Писатели России по алфавиту
Писатели СССР
Писатели России XX века
Фронтовые корреспонденты Великой Отечественной войны